Fryatt steht für:

 Fryatt (Arkansas), eine Ortschaft im Fulton County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas

Fryatt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fryatt (1905–1968), englischer Fußballspieler
 Charles Fryatt (1872–1916), britischer Marineoffizier
 Ed Fryatt (* 1971), englischer Golfspieler
 Jim Fryatt (1940–2020), englischer Fußballspieler
 Matty Fryatt (* 1986), englischer Fußballspieler